Le  Championnat du monde de rink hockey masculin s'est déroulé en 1964 à Barcelone, en Espagne.

L'Espagne remporte à cette occasion sa quatrième couronne mondiale.

Participants 
Dès , la FIRS attribue l'organisation de la compétition à Barcelone. 
  : l'entraineur fédéral Pierre Monney convoque les joueurs suivants pour un camp d'entrainement : Barbey, Seiler, Etter, Bollinger pour les gardiens, Rieder, Del Perdo, Laubscher et Liechti de Montreux, Marcante et Chevalley de Genève et Spillmann et Stettler de Zurich. 
  : Blum.

L'Argentine remporte la victoire par un triplé de Ricardo Perez contre la Suisse. Mais les Suisses l'emportent sur l'Allemagne.

Résultats 

|}

Liens externes

Références 

1964
Rink hockey
Rink hockey 1964
Sport en Espagne en 1964
Sport en mai 1964